Ivanjska je lahko:
 Ivanjska, Bosanska Krupa (Bosna in Hercegovina)
 Ivanjska (Bosna in Hercegovina)